Az 1988-as wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét a svéd Stefan Edberg nyerte a német Boris Becker előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Ivan Lendl (Elődöntős)
  Mats Wilander (Negyeddöntős)
  Stefan Edberg (Bajnok)
  Pat Cash (Negyeddöntős)
  Jimmy Connors (Negyedik kör)
  Boris Becker (Döntős)
  Henri Leconte (Negyedik kör)
  John McEnroe (Második kör)

  Miloslav Mecir (Elődöntős)
  Tim Mayotte (Negyeddöntős)
  Anders Jarryd (Második kör)
  Jonas Svensson (Harmadik kör)
  Emilio Sanchez (Második kör)
  Andrei Chesnokov (Első kör)
  Amos Mansdorf (Második kör)
  Slobodan Zivojinovic (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

1988 a teniszben